Příjmení Brzák nese více různých osobností:

 Jan Brzák (1912–1988) – československý rychlostní kanoista a vodní slalomář, kanoista závodící v kategoriích C1 a C2
 Pavlína Brzáková (* 1972) – česká publicistka a etnografka
 Yvona Brzáková (* 1956) – československá profesionální tenistka